Мирослав Стевич (; 7 января 1970, Любовия) — югославский и сербский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Стевич дебютировал во взрослом футболе в «Партизане» в сезоне 1988/89 годов. Далее он играл в первой лиге за «Рад», а затем переехал за границу — выступать за швейцарский «Грассхоппер». Поиграв в Швейцарии всего 6 месяцев, Стевич переходит в «Динамо» из Дрездена. Он играл в этом клубе два года, а летом 1994 пополнил «Мюнхен 1860». За 4 года игры за «львов» Мирослав сыграл более ста матчей в Бундеслиге, а затем перешёл в дортмундскую Боруссию. В её составе полузащитник выиграл чемпионат Германии 2001/02.

В 2002 году Стевич покинул Германию и перешёл в турецкий «Фенербахче». Но через год он возвращается в Германию, где в 2005 году завершает карьеру.

Карьера в сборной 
Стевич дебютировал за сборную Югославии 28 января 1998 в матче против Туниса. Он сыграл 6 матчей за сборную, один из которых провёл на ЧМ-1998 против команды Германии.

После завершения карьеры 
В феврале 2009 Стевич был назначен спортивным директором клуба «Мюнхен 1860». Он покинул свой пост в июне 2011.

Достижения 
 «Партизан»
 Кубок Югославии: 1988/89

 «Боруссия»
 Бундеслига: 2001/02

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд